Melichárek ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Melichárek (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Tibor Melichárek (* 1976), slowakischer Eishockeyspieler